Андре́й Влади́мирович Березовчу́к (; ) — украинский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник николаевского футбола. Профессиональную карьеру начал в 1998 году в СК «Николаев», за который выступал три с половиной сезона, после чего выступал за три харьковских клуба — «Металлист», «Арсенал» и ФК «Харьков» (был капитаном команды), а также донецкий «Металлург». В декабре 2008 года вернулся в «Металлист», подписав с командой контракт на три с половиной года.

В сезоне 2011/12, выступая за харьковский «Металлист», добился наивысшего еврокубкового достижения в карьере, дойдя до 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

По итогам сезона 2012/13 в составе «Металлиста» завоевал серебряные медали чемпионата Украины, после чего дебютировал в Лиге чемпионов, сыграв в ответном матче против греческого ПАОКа.

Завершил выступление на профессиональном уровне 11 декабря 2014 года матчем Лиги Европы «Металлист» — «Локерен», в котором провёл на поле все 90 минут.

В январе 2015 года получил тренерский диплом категории «С» будучи действующим футболистом, а весной 2015 года объявил о завершении профессиональной карьеры.

30 октября 2015 года завершил обучение тренеров для игроков с длительным стажем по программе «А + В», таким образом стал обладателем тренерской лицензии трех категорий — A, B и C. В мае 2017 года Андрей Березовчук стал играющим тренером в клубе «Волчанск» из чемпионата Харьковской области. В 2018 году вместе с командой выиграл первенство Харьковской области. После «Волчанска» Березовчук некоторое время работал в ФК «Львов» и армянском «Алашкерте». В 2020 году вернулся в Харьков и занял пост спортивного директора в клубе Второй лиги «Металл».

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Украины: 2012/13
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (5): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14

Статистика 

(откорректировано по состоянию на 24 января 2017 года)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Металлист-2»
Игроки ФК «Харьков»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Арсенал» Харьков
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Волчанск»